Yate peut désigner :
 Yate, une ville du Royaume-Uni en Angleterre ;
 Yaté, une commune française de Nouvelle-Calédonie ;
 le Yate, un volcan du Chili ;
 la lettre jat'.